Шатило — фамилия. Известные носители:

 Шатило, Ким Дмитриевич (1924—1964) — советский офицер, танкист, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шатило, Лев Владимирович (род. 1962) — советский и российский копьеметатель.
 Шатило, Михаил Федосеевич (1919—2013) — командир звена, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза.